Sergei Mylnikow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Alexandrowitsch Mylnikow (1958–2017), russischer Eishockeytorwart
 Sergei Sergejewitsch Mylnikow (* 1982), russischer Eishockeytorwart